Die AON Texas Open 2002 fanden vom 26. Februar bis 3. März 2002 in Houston, Texas, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2001/02 und gehörte zur Kategorie WSA Gold 35. Das Preisgeld betrug 36.000 US-Dollar.

Siegerin der ersten Austragung wurde Carol Owens, die im Duell der beiden topgesetzten Spielerinnen im Finale Cassie Campion mit 8:10, 9:4, 6:9, 9:4 und 9:3 besiegte.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikantinnen. Die besten acht Spielerinnen wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

2002
WSA World Tour 2001/02
Squashturnier in Houston